Cienin Zaborny – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia
 Cienin Zaborny-Parcele – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia